.info
INFO magazin
Info (glazbeni sastav)